

Прізвище 
 Яг'я Ватаняр Саїдович (нар. 1938) — російський суспільний і політичний діяч.

Індуїзм 
Яг'я та яджна ( ) — санскритський термін.
 Ягья — жертвоприношення у ведичній релігії та індуїзмі.
  Санкіртана-яг'я — обряд спільного оспівування імен Бога (Харе Крішна мантри) в крішнаїзмі.
 Яг'я — одне з імен Бога в індуїзмі, яке означає «той, хто насолоджується всім, що приноситься в жертву».
 Яг'я-мандапа — павільйон для проведення жертвоприношень у ведичній релігії та сучасному індуїзмі.
 Яг'я-Кунда — місце проведення яг'ї.